Quissac ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand: ) im Département Lot in der Region Okzitanien (bis 2015 Midi-Pyrénées). Die Gemeinde gehört zum Arrondissement Figeac und zum 2017 gegründeten Kommunalverband Grand-Figeac.

Geografie 
Quissac liegt inmitten des Regionalen Naturparks Causses du Quercy, etwa 25 Kilometer westlich von Figeac. Wälder und steinige Trockenrasen dominieren das 25,17 km² große Gemeindegebiet, das wegen der kalkhaltigen Böden keine oberirdischen Fließgewässer aufweist. Zur Gemeinde zählen die Ortsteile Chayre, Coursac, Le Mas und Lespinasse. Umgeben wird Quissac von den Nachbargemeinden Durbans im Norden, Espédaillac im Osten, Blars im Süden, Sénaillac-Lauzès im Südwesten, Caniac-du-Causse im Westen sowie Cœur de Causse im Nordwesten.

Bevölkerungsentwicklung 

Im Jahr 1881 wurde mit 455 Bewohnern die bisher höchste Einwohnerzahl ermittelt.

Sehenswürdigkeiten 
 Kirche Saint-Gilles
 Lavoir

Wirtschaft und Infrastruktur 
In Quissac sind acht Landwirtschaftsbetriebe ansässig (Rinder-, Ziegen- und Schafzucht).

Quissac liegt abseits der überregional wichtigen Verkehrsachsen. Mit den Nachbargemeinden ist Quissac nur durch schmale Landstraßen verbunden. 18 Kilometer westlich von Quissac besteht ein Anschluss an die Autoroute A20 von Paris nach Toulouse.

Belege

Weblinks 

Ort in Okzitanien